Bundestagswahlkreis 192 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Gotha – Ilm-Kreis (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Weimarer Land I (2005)
 Bundestagswahlkreis Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Unstrut-Hainich-Kreis II (2002)
 Bundestagswahlkreis Waldshut (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Offenburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Rottweil (1949 bis 1961)